Smash Hits è una compilation della cantante sudcoreana IU, pubblicata nel 2015 dall'etichetta discografica Warner Music Taiwan.

Il CD raccoglie per il mercato taiwanese alcuni dei principali successi della cantante, dal debutto nel 2008 al più recente EP sudcoreano Chat-Shire del 2015, per un totale di 16 tracce, mentre il DVD contiene i video musicali dei brani realizzati nel corso degli anni.

Uscito l'11 dicembre 2015 in formato digitale, arrivò in testa alla classifica k-pop del principale negozio di musica online di Taiwan, KKBOX, nella prima settimana. Il formato fisico uscì invece l'8 gennaio 2016.

Tracce 
CD

DVD
 Good Day
 Only I Didn't Know (IU ver.)
 You & I
 You & I (Performance ver.)
 Last Fantasy
 Every End of the Day
 Friday
 Only I Didn't Know
 Twenty Three

Note

Collegamenti esterni